szosa – droga o twardej lub utwardzonej nawierzchni przeznaczona dla ruchu pojazdów

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Szosa – część wsi Czechy w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Szosa – część wsi Bogucice Drugie w woj. świętokrzyskim, w pow. Pińczowskim, w gminie Pińczów

Zobacz też